Kimmerle ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Kimmerle (* 1947), deutscher Philosoph, Verleger und Publizist
 Gotthold Kimmerle (1868–1932), deutscher Organist, Chorleiter und Komponist
 Heinz Kimmerle (1930–2016), deutscher Philosoph
 Michael Kimmerle (* 1956), deutscher Grafikdesigner
 Roland Kimmerle (* 1949), deutscher Fußballspieler